Dhondup () est un mot et un nom personnel tibétain signifiant « qui réalise ses souhaits ». C'est la traduction depuis le sanskrit en tibétain de Siddhārtha.

Il peut correspondre à :
 Paljor Dondrup (1427-1489), le  gyaltsab rinpoché
Rinchen Dhondup Sadhutsang (1931-2015), un homme politique et ministre tibétain.
K. Dhondup (1952-1995), un écrivain, historien et homme politique tibétain.
Dawa Thondup (1953-), un homme politique et entrepreneur tibétain.
Yangdon Dhondup (1970-), une tibétologue tibétaine.
Tsering Dhondup (1960-), un homme politique et ministre des Finances tibétain.
Kelsang Dhondup (1957-), un joueur et entraîneur de football tibétain.
Norbu Dhondup, (1884-1944), un interprète et un diplomate tibétain.
Yuthok Tashi Dhondup (1906-1984), un militaire et homme politique tibétain.
Sampho Tenzin Dhondup (1925-1987), un diplomate et un écrivain tibétain.
Gyalo Thondup, un homme politique, premier ministre et diplomate tibétain, et le deuxième frère cadet du  dalaï-Lama.
Garje Khamtrul Jamyang Dhondup ou Khamtrul Rinpoché (1927-2019) un érudit nyingmapa du bouddhisme tibétain.
Lhamo Dhondup (1935-), nom de naissance de Tenzin Gyatso,  dalaï-Lama.
Dhondup Wangchen (1974-), un paysan, cinéaste amateur et ancien prisonnier politique tibétain.
Lama Denys Teundroup Rinpoché (1949-), un maître bouddhiste français de la tradition kagyüpa du bouddhisme tibétain.
 Tondrub Wangben (1955-), un tibétologue et un homme politique tibétain.
 Techung, aussi appelé Tashi Dhondup Sharzur, un musicien tibétain.

Voir aussi

Notes et références 

Prénom tibétain